Дже́йкобсон або Джекобсон () — англійське прізвище, буквально означає «син Джейкоба» ().

Відомі носії:

 Говард Джейкобсон (;  1942) — британський письменник і журналіст.
 Леонард Джейкобсон (; 1921—1992) — американський архітектор музеїв.
 Маргарет Джейкобсон:
 Маргарет Джейкобсон (; ?) — намібійська екологиня.
 Маргарет Емілі Джейкобсон (, вона ж Меггі Уілер, ;  1961) — американська акторка.
 Пітер Джекобсон (;  1965) — американський актор і композитор.
 Сада Джейкобсон (;  1983) — американська фехтувальниця, олімпійська медалістка (2004, 2008).
 Сем Джейкобсон (;  1975) — американський баскетболіст.

Див. також 
 Якобсон
 Якобссон

Примітки